Streithofen steht für

 Streithofen (Gemeinde Michelhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Michelhausen, Bezirk Tulln, Niederösterreich

 Heinrich Basilius Streithofen (1925–2006), deutscher Dominikanerpater, Theologe, Soziologe und Publizist